Szeroki Żleb Bielski (Široký žľab) – żleb w Tatrach Bielskich
 Szeroki Żleb (Široký žľab) – żleb w Tatrach Zachodnich, odgałęzienie doliny Hliny
 Szeroki Żleb (Široký žľab) – żleb w Tatrach Zachodnich, odgałęzienie Doliny Suchej Orawickiej
 Szeroki Żleb (Široký žľab) – żleb w Tatrach Wysokich